Tettigoniinae — подсемейство насекомых из семейства Настоящие кузнечики отряда прямокрылых. Латинское название происходит от греческого τεττιξ, цикада. Включает сотни видов, 123 из которых обитают в Северной Америке.

Систематика 
Подсемейство включает следующие трибы и роды:

 Arytropteridini
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ctenodecticini
 
 
 Decticini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Drymadusini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gampsocleidini
 
 
 Glyphonotini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nedubini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Onconotini
 
 Pholidopterini
 
 
 
 
 
 
 Plagiostirini
 
 Platycleidini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tettigoniini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Роды incertae sedis

Примечания

Ссылки 
 Subfamily Tettigoniinae
 Mormon Cricket

Настоящие кузнечики
Подсемейства насекомых